

Sciences et techniques

Chimie, minéralogie et métallurgie 
 Le chrome est un élément métallique.
 Le chrome natif est une minéral métallique rare, constitué essentiellement de chrome.
 Le préfixe chrome- est utilisé pour dénommer des minéraux ou des variétés de minéraux riches en chrome : chrome-acmite, chrome-brugnatellite, chrome-clinozoïsite, chrome-halloysite, chrome-pistazite, chrome-trémolite, chrome-zoïsite

Informatique 
 Google Chrome est un navigateur web fondé sur WebKit et développé par Google.
 Chrome Dino est un des noms non officiel du jeu sur Google Chrome qui a la particularité d'avoir été conçu pour être accessible lors interruptions du réseau.
 Chrome OS est un projet de système d'exploitation open source développé par Google.
 Chrome Web Store est la plate-forme de téléchargement de Google à destination de son navigateur Google Chrome et de son système d'exploitation Chrome OS.

Médecine 
 L'intoxication au chrome est parfois reconnue  maladie professionnelle en France.

Culture et société

Armées 
 L'opération Chrome Dome est l'un des nombreux programmes militaires de l'United States Air Force pendant la guerre froide, initié par le président des États-Unis Lyndon B. Johnson.

Arts décoratifs 
 Le jaune de chrome est un pigment constitué de chromate de plomb(II).
 le jaune citron de chrome, le jaune orangé de chrome, le rouge de chrome et les verts de chrome sont d’autres pigments obtenus à partir du chromate de plomb(II).
 Le vert oxyde de chrome est un pigment vert tendant vers le jaune grisâtre, à base d'oxyde de chrome(III).

Jeux vidéo 
 Chrome est un jeu vidéo sorti en 2003.
 Chrome est un personnage de fiction de Marvel Comics.
 Chrome Hounds est un jeu vidéo d'action sorti en 2006, et qui fonctionne sur Xbox 360.

 Littérature et bande dessinée
 L'Âge de chrome est le quatrième tome (annoncé mais non paru) du Cycle de F.A.U.S.T., un roman de Serge Lehman.
 Gravé sur chrome () est un recueil de nouvelles cyberpunk écrit par William Gibson et publié en 1986, publié en France en 1987.
 Gravé sur chrome () est une nouvelle de science-fiction de William Gibson, parue aux États-Unis dans le magazine Omni en  et incluse dans le recueil éponyme.
 Le Tyran en acier chromé est la première histoire de la série Éric et Artimon de Will et Raymond A..

 Musique 
 Chrome est un groupe de musique américain.
 Chrome Dreams est un projet d'album de Neil Young qui devait sortir en 1977 sous le label Prestige.
 Chrome Dreams II est le  studio de Neil Young, paru en .
 Chrome Division est un groupe de heavy metal norvégien, originaire d'Oslo et formé en 2004.
 Chrome Hoof est un groupe/orchestre expérimental londonien formé en 2000 par le bassiste de Cathedral, Leo Smee, et son frère Milo Smee.
 Sittin' on Chrome est le deuxième album studio de Masta Ace Incorporated, sorti en 1995.
 Chrome'', album du rappeur français Ziak

Sports 
 California Chrome (2011-) est un cheval de course Pur-sang américain qui a notamment gagné le Kentucky Derby, les Preakness Stakes et la Dubaï World Cup. Il a été élu cheval de l'année en 2014 et 2016 aux États-Unis.

Anthroponyme

Pseudonyme 
 Cheetah Chrome (1955-), né Eugene O'Connor, est un guitariste punk américain.

Personnages de fiction 
 Chrome est un membre de la première équipe des Acolytes, un groupe de super-vilains dans l'univers de Marvel Comics.
 Chrome Dokuro est un personnage principal du manga Reborn!.

Toponyme 
 Le phare de Chrome Island est un phare situé sur un îlot au sud de l'île Denman, sur la côte ouest de l'île de Vancouver, dans le District régional de Nanaimo (province de la Colombie-Britannique, Canada).
 Morarano Chrome est une commune rurale de Madagascar, située dans le district d'Amparafaravola (partie centre-ouest de la région d'Alaotra-Mangoro).

Voir aussi